Szczepanki est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Szczepanki, village du powiat de Brodnica
 Szczepanki, village du powiat de Grudziądz
dans la voïvodie de Mazovie
 Szczepanki, village du powiat de Przasnysz 
 Szczepanki, village du powiat de Sierpc
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Szczepanki, village du powiat de Giżycko